Крейтан — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители 
 Крейтан, Василий Петрович (1832—1896) — русский скульптор, участник «бунта четырнадцати», один из учредителей Санкт-Петербургской артели художников.
 Крейтан, Георгий Владимирович (настоящая фамилия — Попов, 1900—1951) — грузинский советский поэт и редактор.
 Крейтан, Фёдор Петрович (Христиан Фридрих) (1823—1869) — художник, скульптор, выпускник Императорской Академии художеств. Старший брат В. П. Крейтана.